Эгле (Egle) — имя собственное.

Фамилия 
 Йозеф фон Эгле (1818—1899) — немецкий архитектор.
 Карлис Эгле (1887—1974) — латвийский литературовед и переводчик.
 Рудольф Эгле (1889—1947) — его брат, латвийский литературовед и переводчик.
 Яна Эгле (род. 1963) — латышская писательница.
 Маделайн Эгле (род. 1998) — австрийская саночница.

 Людмила Малинаускайте-Эгле (1864—1928) — литовская поэтесса.

Имя 
По-литовски имя Эгле означает «Ель».
 Эгле, королева ужей (от  — ель) — литовская народная сказка и имя её главной героини.
 Эгле Бальчюнайте (род. 1988) — литовская легкоатлетка.
 Эгле Шпокайте (род. 1971) — литовская балерина и хореограф.
 Эгле Юргайтите (род. 1998) — литовская певица, участница «Детского Евровидения» 2008 года